Alysidiidae är en familj av mossdjur. Alysidiidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Alysidiidae finns 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Alysidiidae